A&M (automerk) - een Brits sportwagenmerk
A&M Records - een Amerikaans platenlabel van Herb Alpert en Jerry Moss